Triptykon peut faire référence à :
 Triptykon, quatrième album du saxophoniste norvégien Jan Garbarek
 Triptykon, groupe de metal suisse